Serra de Marina, nom del conjunt de les serres costaneres de la comarca de la Selva situades entre els termes municipals de Blanes i Tossa de Mar.
 Un dels noms de la serralada de Marina o serra de la Conreria a les comarques del Maresme, Vallès Oriental i Barcelonès.
 Son Serra de Marina, nucli de població del terme de Santa Margalida, Badia d'Alcúdia 
 Antoni Serra de Marina, Sa Pobla, Raiguer, s. XVI, Sindic Clavari del Sindicat Forà